Magyarország a törökországi Isztambulban megrendezett 2009-es rövid pályás úszó-Európa-bajnokság egyik részt vevő nemzete volt.

Magyar érmesek

További magyar eredmények 

 4. helyezettek

5. helyezettek
Ezen az úszó-Európa-bajnokságon nem szerzett a magyar csapat ötödik helyezést.

6. helyezettek

Eredmények

Férfi

Női

Források

Magyarország a rövid pályás úszó-Európa-bajnokságokon